Wilhelm Kulemann oder Willy Kulemann ist der Name von

* Wilhelm Kulemann (Politiker) (1851–1926), deutscher Jurist, Landgerichtsrat und Reichstagsabgeordneter
 Wilhelm Kulemann (Lithograf), gründete 1862 die Glasplakatefabrik W. Kulemann, siehe Hannoversche Glasplakate-Fabrik Wilhelm Kulemann